Don Carlos může být:

 Karel Španělský (1545–1568) – španělský infant
 Karel Maria Isidor Bourbonský – španělský infant a karlistický pretendent trůnu
 Don Carlos (basketbalista) (* 1944) – americký basketbalista
 Don Carlos (hudebník) (* 1952) – jamajský hudebník
 Don Carlos (Verdi) – opera Giuseppe Verdiho
 Don Carlos (Schiller) – divadelní hra Friedricha Schillera